Halban steht für:

 Halban (Adelsgeschlecht), aus Polen stammende österreichische Familie

Halban ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Halban (1865–1926), Rechtshistoriker 
 Dési Halban (1912–1996), österreichische Sängerin (Sopran)
 George Halban (1915–1998), österreichischer Schriftsteller

 Heinrich von Halban (1845–1902), Jurist und Politiker 
 Josef von Halban (1870–1937), österreichischer Gynäkologe
 Leo Halban (1838–1897), Rechtsmediziner 
 Philipp Halban (1840–1907), Geschäftsmann

Halban ist der Name folgender Orte:
 Halban (Oman), Ort in Maskat (Gouvernement)